Bernhard von Derschau ist der Name folgender Personen:

* Bernhard von Derschau (Dichter) (1591–1639), deutscher Theologe und Dichter 
 Bernhard von Derschau (Landrat) (1903–1945), deutscher Landrat